Evrard steht für

 Evrard (Landmaschinenhersteller), französischer Landmaschinenhersteller 

Evrard ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Marie Evrard (* 1926), belgischer Botaniker
 Claude Evrard (1933–2020), französischer Schauspieler
 Emile Evrard (1882–1943), deutscher Sänger und Schauspieler
 Jane Evrard (1893–1984), französische Dirigentin
 Louis Désiré Blanquart-Evrard (1802–1872), französischer Tuchhändler, Chemiker und Hobbyfotograf
 Lydie Evrard, französische Ingenieurin
 Nicky Evrard (* 1995), belgische Fußballspielerin